Alexander Demandt – storico tedesco
 Eduard Demandt – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Sven Demandt – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco